Central City puede referirse a los siguientes lugares de Estados Unidos:

 Central City, pueblo del condado de Sebastian, en el estado de Arkansas.
 Central City, ciudad de los condados de Gilpin y Clear Creek, en el estado de Colorado.
 Central City, ciudad del condado de Lawrence, en el estado de Dakota del Sur.
 Central City, pueblo del condado de Marion, en el estado de Illinois.
 Central City, ciudad del condado de Linn, en el estado de Iowa.
 Central City, ciudad del condado de Muhlenberg, en el estado de Kentucky.
 Central City, ciudad del condado de Merrick, en el estado de Nebraska.
 Central City, pueblo del condado de Somerset, en el estado de Pensilvania.

Además, puede hacer referencia a:
 Ciudad Central, ciudad ficticia que aparece en los cómics publicados por DC Comics.